Jack Parkinson puede hacer referencia a:
John "Jack" Parkinson, futbolista inglés, nacido en 1869.
John "Jack" Parkinson, futbolista inglés, nacido en 1883.
Jack Gordon Parkinson, baloncestista estadounidense, nacido en 1924.